Межево́й — название населённых пунктов в России:

 Межевой — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Межевой — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Межевой — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Межевой — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Межевой — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Межевой — рабочий посёлок в Саткинском районе Челябинской области.

См. также 
 Межевой архив
 Межевой канал
 Межевой план
 Межевая (значения)
 Межевое